The Lonely (The Twilight Zone), een aflevering van de serie The Twilight Zone.
The Lonely (lied), een lied van de band British Sea Power.